Le forgeron est un ouvrier ou artisan professionnel qui forge à la main.
 
 Le Forgeron de la liberté est un roman français.
 Malec forgeron est un film américain sorti en 1922.
 Donald forgeron est un dessin animé de la série des Donald Duck.